Prestia ist der Familienname folgender Personen:

 Rocco Prestia (1951–2020), US-amerikanischer Bassist
 Shirley Prestia (1947–2011), US-amerikanische Schauspielerin

en:Prestia